Babelomurex är ett släkte av snäckor. Babelomurex ingår i familjen Coralliophilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Babelomurex